Les eleccions legislatives sueques del 1998 es van celebrar el 20 de setembre de 1998. Dels 349 diputats, 310 són votats directament i la resta mitjançant un sistema d'equalització. Els més votats els socialdemòcrates, i Göran Persson fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 20 de setembre de 1998 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Eq.
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Göran Persson
|align=right| 1.914.426
|align=right| 36,4
|align=right|131
|align=right| 1
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right| Carl Bildt
|align=right|1.209.426
|align=right| 22,9
|align=right| 82
|align=right| 5
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'EsquerraVänsterpartiet
|align=right| Gudrun Schyman
|align=right| 631.011
|align=right| 12,0
|align=right| 43
|align=right| - 
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Demòcrata-CristiansKristdemokraterna
|align=right| Alf Svensson
|align=right| 619.046
|align=right| 11,8
|align=right| 42
|align=right| 4
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Lennart Daléus
|align=right| 269.762
|align=right| 5,1
|align=right|18
|align=right| 8
|-

|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|Lars Leijonborg
|align=right|248.746
|align=right| 4,7
|align=right|17
|align=right| 10
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right| 
|align=right|236.699
|align=right| 4,5
|align=right|16
|align=right| 11
|-
|style="width:10px" bgcolor=#FFFFCC align=center | 
|align=left|Partit dels Interessos dels Pensionistes Suecs (Sveriges pensionärers intresseparti) 
|align=right|Brynolf Wendt
|align=right|52.869
|align=right| 1,0
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=yellow align=center | 
|align=left|Demòcrates de Suècia(Sverigedemokraterna)
|align=right|Mikael Jansson
|align=right|19.624
|align=right| 0,37
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 81,39%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.374.588
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

1998
Sueques